Thor (schip, 1886)
 Thor (schip, 1913)
 Thor (schip, 1955)
 Thor H.